Les élections municipales dans le Finistère ont eu lieu les  et .

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Bannalec 
 Maire sortant : Yvon Le Bris (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Brest 
 Maire sortant : Pierre Maille (PS)
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Briec-de-l'Odet 
 Maire sortant : Joseph Bernard (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Carhaix-Plouguer 
 Maire sortant : Jean-Pierre Jeudy (Rénov.PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Châteaulin 
 Maire sortant : Hervé Tinévez (RPR), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Châteauneuf-du-Faou 
 Maire sortant : Christian Ménard (UDF-CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Cléder 

 Maire sortant : Yves Guillou (Centriste, app. CDS), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Clohars-Carnoët 
 Maire sortant : Marcel Raoul (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Concarneau 
 Maire sortant : Gilbert Le Bris (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Crozon 
 Maire sortant : Jean Cornec (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Douarnenez 
 Maire sortant : Michel Mazéas (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Ergué-Gabéric 
 Maire sortant : Pierre Faucher (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Fouesnant 
 Maire sortant : Roger Le Goff (UDF-CDS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Gouesnou 
 Maire sortant : Jean-Claude Runavot (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Guilers 
 Maire sortant : Louis Ballard (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Guipavas 
 Maire sortant : Charles Kerdilès (RPR), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Landerneau 
 Maire sortant : Jean-Pierre Thomin (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Landivisiau 
 Maire sortant : Charles Miossec (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Lannilis 

 Maire sortant : Jean-Louis Kerboull (DVD, app. CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Le Relecq-Kerhuon 
 Maire sortant : Julien Querré (RPR), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Lesneven 
 Maire sortant : Jean Boulic (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Locmaria-Plouzané 
 Maire sortant : Yves Riou (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Loctudy 
 Maire sortant : Joël Andro (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Moëlan-sur-Mer 
 Maire sortant : Maurice Hasson (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Morlaix 
 Maire sortant : Arnaud Cazin d'Honincthun (UDF-CDS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Penmarc'h 
 Maire sortant : Pierre Draoulec (UDF-CDS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plabennec 
 Maire sortant : Jean-Louis Goasduff (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plomelin 
 Maire sortant : Robert Omnès (Centriste), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plonéour-Lanvern 
 Maire sortant : Michel Canévet (UDF-CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Ploudalmézeau 
 Maire sortant : Alphonse Arzel (UDF-CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plouescat 

 Maire sortant : Daniel Jacq (DVD, app. RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plougasnou 
 Maire sortant : Hervé Picart (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plougastel-Daoulas 
 Maire sortant : André Le Gac (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plouguerneau 
 Maire sortant : Bernard Le Ven (UDF-CDS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plouhinec 
 Maire sortant : Henri Cogan (UDF-CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plouigneau 
 Maire sortant : Joseph Urien (DVD, app. RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plourin-lès-Morlaix 
 Maire sortant : Pierre Barbier (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Plouzané 
 Maire sortante : Yvette Duval (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Pont-l'Abbé 
 Maire sortant : Sébastien Jolivet (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Quimper 
 Maire sortant : Bernard Poignant (PS)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Quimperlé 
 Maire sortant : Guy Savin (PS), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Riec-sur-Bélon 
 Maire sortant : Francis Marrec (DVD, app. RPR), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Roscoff 
 Maire sortant : Michel Morvan (UDF-PR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Rosporden 
 Maire sortant : Gilbert Monfort (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Martin-des-Champs 
 Maire sortant : René Fily (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Pol-de-Léon 
 Maire sortant : Adrien Kervella (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Renan 
 Maire sortant : Bernard Foricher (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Scaër 
 Maire sortant : François Bleuzen (UDF-CDS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Trégunc 
 Maire sortant : Jean Lozac'h (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1995
 Liste des communes du Finistère

Finistère
Municipales, 1995